Vandœuvre ist der Name zweier geographischer Objekte in Frankreich:

 Vandœuvre, Fluss in Frankreich im Einzugsgebiet des Loir
 Vandœuvre-lès-Nancy, Stadt im Département Meurthe-et-Moselle

Siehe auch:
 Vandœuvres
 Vendeuvre